Жуэ́-сюр-Эрдр () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Шатобриан-Ансени, кантон Нор-сюр-Эрдр. Расположена в 36 км к северу от Нанта и в 68 км к западу от Анже, в 19 км от автомагистрали А11, на берегах реки Эрдр. 

Население (2017) — 2 482 человека.

Достопримечательности 
  (XVII век). Исторический памятник с 1985 года
 Церковь Святого Леодегария (Леже) конца XIX века
 Церковь Нотр-Дам-де-Лангер начала XX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 14,1 %
 промышленность — 3,6 %
 строительство — 9,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 25,6 %
 государственные и муниципальные службы — 47,0 %

Уровень безработицы (2017 год) — 10,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Атлантическая Луара — 11,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017 год) — 19 930 (Франция в целом — 21 110, департамент Атлантическая Луара — 21 910).

В 2010 году среди 1299 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 1004 были экономически активными, 295 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 1004 активных жителей работали 927 человек (501 мужчина и 426 женщин), безработных было 77 (43 мужчины и 34 женщины). Среди 295 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 138 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Население 
Население коммуны на 2017 год составляло 2 482 человека.

Администрация

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея